Pineto – comune italiano della provincia di Teramo
 Pineto – frazione di Vetto in provincia di Reggio Emilia
 Pineto – zona di Roma
 Borgo Pineto – frazione di Sacrofano in provincia di Roma